Уилл Шефф (, родился 7 июля 1976 в Нью-Хэмпшире) — ведущий вокалист техасской инди-группы Okkervil River (1998-по наши дни), а также один из основателей и авторов песен (параллельно с основателем группы Okkervil River Джонатаном Мэйбургом) для Shearwater (с 2001 года), другой остинской группы. Помимо этого Шефф пишет и исполняет многие песни в качестве сольного певца, но он не выпустил ни одного сольного альбома. Кроме того, он не менее хорошо играет на гитаре, пианино, банджо и губной гармошке.

Также Шефф — известный рок-критик, писал статьи для сайта Audiogalaxy

Он работал совместно с The Mendoza Line на «Aspect of an Old Maid»и с Пелекси Трекс. В настоящее время он помогает в продюсировании дебютного альбома группы Bird of Youth.

Личная жизнь 
В колледже Уилл Шефф хотел стать кинорежиссёром. Он встречается с одной из участниц группы Bird of Youth.

См. также 
 Okkervil River
 Shearwater

Ссылки 
 официальный сайт Okkervil River
 официальный сайт Shearwater
 Will Sheff’s selected writings

Музыканты по алфавиту
Рок-музыканты США
Музыканты инди-рока
Музыканты фолк-рока
Певцы и певицы США
Банджоисты США
Выпускники Академии Кимболл Юнион
Выпускники Макалестерского колледжа